JMP steht für:
 Businesswings, deutsche Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 John's Macintosh Project (früherer Name), eine Statistiksoftware des SAS Institutes, siehe JMP (Software)
 Jump, als Sprungbefehl in Maschinensprache
 Jumpseat, ein Klappsitz in einem Flugzeug für Mitglieder der Crew

JMP